Motschmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Motschmann (* 1966), deutsche Schriftstellerin und Poetin
 Arno Motschmann (* 1911), deutscher Fußballspieler
 Christoph Motschmann († nach 1857), Erfinder eines Sprechmechanismus für die Massenfertigung in der Puppenindustrie in Sonneberg
 Elisabeth Motschmann (* 1952), deutsche Politikerin (CDU), MdB
 Jens Motschmann (* 1942), deutscher Pfarrer und Theologe
 
 Josef Motschmann (1952–2016), deutscher Theologe, Gymnasiallehrer, Mundartlyriker, Hobbyhistoriker und Autor
 Just Christoph Motschmann (auch Justus Christoph Motschmann; 1690–1738),, deutscher Philosoph und Professor an der Universität in Erfurt
 Klaus Motschmann (1934–2016), deutscher Politologe
 Uta Motschmann (* 1955), deutsche Germanistin